

Patronyme 
Joukovski ou Joukovsky (masculin ; ) ou Joukovskaïa (féminin ; ) est un patronyme d'origine russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexis Belevski-Joukovski (1871-1930), comte russe ;
 Arkady Joukovsky (1922- ), historien soviétique et ukrainien ;
 Nikolaï Joukovski (1847-1921), savant russe ;
 Nikolaï Ivanovitch Joukovski (1833-1895), révolutionnaire russe ;
 Rudolf Joukovski (1814-1886), peintre, illustrateur, graveur et écrivain russe ;
 Stanislas Joukovski (1873-1944), peintre polonais-biélorusse ;
 Valentin Joukovski (1858-1918), orientaliste et iranologue russe ;
 Vassili Joukovski (1783-1852), poète russe.

Toponyme 

 Joukovski, ville russe de l'oblast de Moscou ;
 Rue Joukovski, rue de Saint-Pétersbourg.

Voir aussi 
 

Patronyme russe